Abraxas steht für:

 Abraxas, gnostische Gottheit
 Abraxas (Gattung), Gattung von Spannern aus der Unterfamilie der Ennominae
 Abraxas (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1989
 Abraxas Informatik AG, Schweizer ICT-Unternehmen 
 Kulturhaus Abraxas in Augsburg

Musik:
 Abraxas (Ballett), Ballett von Werner Egk (Musik und Libretto) aus dem Jahr 1948
 Abraxas (Album), Studioalbum (1970) von Santana
 Abraxas (polnische Band), polnische Rockband
 Abraxas (Band), deutsche Metal-Band
Weiteres:
 Abraxas Lake